Harris steht für:
 Harris (Familienname) – für Namensträger siehe dort
 Harris (Rapper) (* 1977), deutscher Rapper
 Harris Corporation, US-amerikanischer Elektronikhersteller
 A. Harris and Son Implement, kanadischer Landmaschinenhersteller, siehe Massey-Harris
 Automobiles Harris, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Harris Great Marques, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Harris, Markenname der Chicago House Wrecking Company
 Harris Six, Markenname der Wisconsin Automobile Corporation
 (2929) Harris, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.

Orte:

in Kanada:
 Harris (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Harris (Arkansas)
 Harris (Illinois)
 Harris (Iowa)
 Harris (Michigan)
 Harris (Minnesota)
 Harris (Missouri)
 Harris (Town), Town(ship) im Marquette County, Wisconsin.

Countys:
 Harris County (Georgia)
 Harris County (Texas).

weitere geographische Objekte:

 Isle of Harris, der südliche Teil der schottischen Insel Lewis and Harris, siehe Harris (Lewis and Harris)
 Harris-Halbinsel, Halbinsel der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Harris Ledge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Harris Point, Landspitze an der Shackleton-Küste in der Ross Dependency, Antarktika
 Harris Rock, Klippenfelsen in der Gruppe der Joinville-Inseln, Antarktis
 Harris Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika.
 Harris Berge auf einer alten Karte der Wüste Namib

Siehe auch:
 Harris Hill
 Harris Peak
 Harris Township
 Haarriss
 Haris
 Harriss
 Harrys.